Operacija Tigar, hrvatska vojna operacija čiji je bio cilj deblokada Dubrovnika i okružja
Operacija Spaljena zemlja, hrvatska vojna operacija čiji je bio cilj deblokada Dubrovnika i okružja
Deblokada Dubrovnika (dokumentarni film)